— вид двупарноногих многоножек из отряда Siphonophorida, открытый в парке Секвойя в США. Представитель вида был обнаружен в небольшой пещере.

История открытия 
В 2002—2012 годах американскими учёными проводились обследования пещер в парке Секвойя в поисках беспозвоночных. После обнаружения единственного экземпляра этого вида, дополнительные поиски, в ходе которых учёные переворачивали большие камни и изучали лесную подстилку, не дали результатов. Многоножку убили и поместили в спирт, позже удалось выделить её ДНК.

Название 
Вид назван в честь Бена Тобин (), специалиста по пещерам и гидролога, организовавшего обследование пещер на предмет беспозвоночных, в ходе которого была открыта эта многоножка, и многие другие подобные предприятия.

Описание 
Многоножка Illacme tobini имеет 414 ног, 200 ядовитых желез (механизм действия и состав яда науке неизвестны) и 4 пениса. Описание производилось по единственному обнаруженному самцу, самки этого вида пока не обнаружены.

Интересный факт 
Рекордсменом по количеству ног у многоножек является родственник Illacme tobini Illacme plenipes, у которого их бывает до 750.

Примечания

Литература 
 Marek P. E., Krejca J. K., Shear W. A. 2016. A new species of Illacme Cook & Loomis, 1928 from Sequoia National Park, California, with a world catalog of the Siphonorhinidae (Diplopoda, Siphonophorida). ZooKeys, 626: 14—3. 

Двупарноногие